Maison Rademacher, lignée des barons de Rademacher.

 Cay Rademacher (1965-), écrivain et auteur de romans policiers allemand.
 Erich Rademacher (1901-1979), nageur et joueur de water polo allemand.
 Franz Rademacher (1906-1973), diplomate et haut fonctionnaire nazi.
 Hans Rademacher (1892-1969), mathématicien américain d'origine allemande.
 Ingo Rademacher (1971-), acteur australien.
  (1906-1970), joueur de water polo allemand.
  (1772-1850), médecin allemand, auteur d'ouvrages médicaux et pionnier de l'homéopathie.
 Pete Rademacher (1928-2020), boxeur américain.
 Reinhold Rademacher (1609-1668), industriel suédois d'origine néerlandaise.
 Rudolf Rademacher (1913-1953), as de la Luftwaffe lors de la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 fonction de Rademacher, une ondelette créée par Alfréd Haar en 1909.
 la loi de Rademacher, en théorie des probabilités et en statistique.
 la série de Rademacher, due à Hans Rademacher.
 le théorème de Rademacher en mathématiques.
 la Complexité de Rademacher.

Patronyme allemand